Sebranice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Sebranice (okres Svitavy)
 Sebranice (okres Blansko)